Pieter van Laer detto il Bamboccio – pittore olandese
 Il bamboccio – episodio della sesta stagione della serie televisiva Brooklyn Nine-Nine
 Bamboccio – episodio della quarta stagione della serie animata Golden Kamui

Altri progetti